Bowman est un mot d’origine anglaise, nom de métier qui signifie « archer », de bow, « arc » et man, « homme ». Comme nom propre, Bowman peut faire référence à :

Patronyme 

 Charles Bowman (1961-), Lord-maire de Londres ;
 Christopher Bowman (1967-2008), patineur artistique américain ;
 David Bowman (1964-), footballeur écossais ;
 Henry Bowman Brady (1835-1891), pharmacien et naturaliste britannique ;
 Jamaal Bowman (1976-), homme politique américain ;
 
 Jessica Bowman (1980-), actrice américaine ;
 John Bowman (1957-2021), acteur, scénariste et producteur américain ;
 Lee Bowman (1914-1978), acteur américain ;
 Maddie Bowman (1994-), skieuse acrobatique américaine ;
 Matt Bowman (1991-), joueur de baseball américain ;
 Nate Bowman (1943-1984), joueur américain de basket-ball ;
 Noah Bowman (1992-), skieur acrobatique canadien ;
 Patricia Bowman (1908-1999) danseuse, actrice de comédie musicale, personnalité de la télévision américaine ;
 Priscilla Bowman (1928-1988), chanteuse de rhythm and blues américaine ;
 Ralph Bowman (1911-1990), joueur de hockey canadien ;
 Rob S. Bowman (1960-), réalisateur américain ;
  (1975-), footballeur anglais ;
 Scotty Bowman (1933-), entraîneur de hockey canadien ;
 Thea Bowman (1937-1990), religieuse catholique afro-américaine ;
 Tom Bowman (1976-), joueur de rugby australien ;  
 Wendy Bowman (1934-), écologiste australienne ;
 .

Personnage de fiction 
 Dave Bowman, personnage de la série les Odyssées de l'espace d'Arthur C. Clarke.

Toponyme 

Au Canada :
 Bowman, une municipalité du Québec.

Aux États-Unis :
 Bowman, une ville de l'État de Caroline du Sud ;
 Bowman, une ville de l'État du Dakota du Nord ;
 Bowman, une ville de l'État de Géorgie ;
 Bowman, une ville de l'État du Missouri ;
 Bowman Field, aéroport de Louisville dans le Kentucky ; 
 La Bowman Lake Patrol Cabin, cabane en rondins dans le comté de Flathead (Montana), inscrite au Registre national des lieux historiques.

En Antarctique :
 Bowman, une péninsule.

Divers 
 Capsule de Bowman, structure anatomique dans le rein, et glande de Bowman, glande olfactive de la muqueuse nasale, nommées d'après William Bowman ;
 , un système de communications tactiques utilisé par la British Army.

Patronyme anglais